La denominación de Bayer Tau Serpentis (τ Ser / τ Serpentis) es compartida por ocho estrellas, desde τ1 Serpentis a τ8 Serpentis, en la constelación de Serpens, en la región de Serpens Caput (la cabeza de la serpiente).
Están distribuidas en un rectángulo cuyo tamaño es 40 minutos de arco en ascensión recta y 3,5° en declinación.
Están numeradas por orden ascendente de ascensión recta:
 Tau1 Serpentis, 9 Serpentis o HD 137471.
 Tau2 Serpentis, 12 Serpentis o HD 138527.
 Tau3 Serpentis, 15 Serpentis o HD 139074.
 Tau4 Serpentis, 17 Serpentis o HD 139216.
 Tau5 Serpentis, 18 Serpentis o HD 139225.
 Tau6 Serpentis, 19 Serpentis o HD 140027.
 Tau7 Serpentis, 22 Serpentis o HD 140232.
 Tau8 Serpentis, 26 Serpentis o HD 140729.